Antoni Michalik
 Bożena Michalik
 Eliza Michalik
 Franciszek Michalik
 Gabriel Michalik
 Józef Michalik (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Michalik
 Klemens Michalik
 Krzysztof Michalik
 Ľubomír Michalík
 Marek Michalik
 Monika Michalik
 Paula Michalik
 Stanisław Michalik